Mielzynski ist der Familienname folgender Personen:

 Erin Mielzynski (* 1990), kanadische Wasserskiläuferin und Skirennläuferin
 Jenna Mielzynski (* 1988), kanadische Wasserskiläuferin
 Josef Mielzynski (1824–1900), polnischer Gutsbesitzer und Politiker
 Mathias Mielżyński (1799–1870), polnischer Gutsbesitzer und Politiker
 Mathias von Brudzewo-Mielzynski (Maciej Ignacy Mielżyński; 1869–1944), polnischer Offizier und Politiker, MdR